Het ATP-toernooi van Madrid 2002 werd gehouden van 14 tot 20 oktober.Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Madrid Arena in Madrid, Spanje.

Het toernooi van 2002 trok 103.775 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Madrid
ATP-toernooi van Madrid